Лас Анакуас има више значења:

 Лас Анакуас (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Анакуас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Анакуас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Анакуас (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Анакуас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Анакуас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Анакуас (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Анакуас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Анакуас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Анакуас, Лас Колорадас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику